|-
| (77401) 2001 FT163||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77402) 2001 FK168||||22 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77403) 2001 FB169||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77404) 2001 FE169||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77405) 2001 FH169||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77406) 2001 FZ169||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77407) 2001 FN170||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77408) 2001 FY171||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77409) 2001 FD172||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77410) 2001 FE172||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77411) 2001 FX172||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77412) 2001 FH175||||31 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77413) 2001 FO175||||31 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77414) 2001 FV175||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77415) 2001 FS176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77416) 2001 FP178||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77417) 2001 FT180||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77418) 2001 FN189||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77419) 2001 FC191||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77420) 2001 FD195||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77421) 2001 GB||2001 GB||1 квітня 2001||Олате||Л. Робінсон
|-
| (77422) 2001 GH||2001 GH||1 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77423) 2001 GM||2001 GM||1 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77424) 2001 GO||2001 GO||1 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77425) 2001 GY||2001 GY||13 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77426) 2001 GC3||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77427) 2001 GX4||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77428) 2001 GK5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77429) 2001 GL5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77430) 2001 GR5||||13 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77431) 2001 GY5||||14 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77432) 2001 GZ5||||14 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77433) 2001 GP7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77434) 2001 GY7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77435) 2001 GE8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77436) 2001 GH8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77437) 2001 GQ8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77438) 2001 GP10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77439) 2001 GS10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77440) 2001 GT10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 77441 Джоув (Jouve)||2001 HU||18 квітня 2001||Обсерваторія Сен-Веран||Обсерваторія Сен-Веран
|-
| (77442) 2001 HN1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77443) 2001 HL2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77444) 2001 HE3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77445) 2001 HP3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77446) 2001 HT4||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77447) 2001 HU4||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77448) 2001 HC6||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77449) 2001 HN6||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77450) 2001 HU6||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77451) 2001 HU7||||18 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77452) 2001 HZ8||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77453) 2001 HM9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77454) 2001 HR9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77455) 2001 HV9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77456) 2001 HQ10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77457) 2001 HU11||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77458) 2001 HF12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77459) 2001 HB13||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77460) 2001 HG13||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77461) 2001 HM15||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77462) 2001 HN16||||24 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77463) 2001 HS16||||25 квітня 2001||Обсерваторія Павелла||Обсерваторія Павелла
|-
| (77464) 2001 HV16||||22 квітня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні, Лучано Тезі
|-
| (77465) 2001 HK20||||26 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77466) 2001 HL21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77467) 2001 HW21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77468) 2001 HZ21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77469) 2001 HZ25||||27 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77470) 2001 HA27||||27 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77471) 2001 HP27||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77472) 2001 HC28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77473) 2001 HE28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77474) 2001 HG28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77475) 2001 HM28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77476) 2001 HW28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77477) 2001 HF29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77478) 2001 HN29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77479) 2001 HT29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77480) 2001 HU29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77481) 2001 HE30||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77482) 2001 HF30||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77483) 2001 HB31||||27 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77484) 2001 HQ31||||26 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77485) 2001 HT31||||28 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77486) 2001 HA32||||28 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77487) 2001 HN33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77488) 2001 HX33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77489) 2001 HC35||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77490) 2001 HF35||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77491) 2001 HA36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77492) 2001 HF36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77493) 2001 HL36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77494) 2001 HM36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77495) 2001 HM37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77496) 2001 HO37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77497) 2001 HR37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77498) 2001 HG38||||30 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77499) 2001 HJ39||||26 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77500) 2001 HJ40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

77400